

Бердюгіна — присілок, Армізонський район, Тюменська область
 Бердюгіна — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область